Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і зуміла захистити свій титул титул, у фіналі перемігши Дженніфер Капріаті з рахунком 4–6  6–4 6–1.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

  Серена Вільямс (переможниця)
  Вінус Вільямс (4-те коло) 
  Кім Клейстерс (півфінал)
  Жустін Енен-Арденн (чвертьфінал)
  Даніела Гантухова (2-ге коло)
  Дженніфер Капріаті (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (4-те коло, знялася)
  Амелі Моресмо (4-те коло)
  Єлена Докич (чвертьфінал)
 n/a
  Анастасія Мискіна (2-ге коло)
  Чанда Рубін (півфінал)
  Магдалена Малеєва (3-тє коло)
  Елені Даніліду (3-тє коло)
  Anna Пістолезі (4-те коло)
  Олена Бовіна (2-ге коло)
  Ай Суґіяма (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Олена Дементьєва (2-ге коло)
  Сільвія Фаріна-Елія (3-тє коло)
  Наталі Деші (3-тє коло)
  Ліза Реймонд (3-тє коло)
  Меган Шонессі (чвертьфінал)
  Александра Стівенсон (2-ге коло)
  Тетяна Панова (3-тє коло)
  Кларіса Фернандес (3-тє коло)
  Паола Суарес (3-тє коло)
  Олена Лиховцева (3-тє коло)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Тамарін Танасугарн (3-тє коло)
  Лора Гренвілл (3-тє коло)
  Марі-Гаяне Мікаелян (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Draw 

NASDAQ-100 Open
NASDAQ-100 Open 2003